Wavre ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Wavre, Hauptstadt der Provinz Wallonisch-Brabant in der Region Wallonien, Belgien
 Wavre NE, Dorf und ehemalige Gemeinde (seit 2009 Ortsteil der Gemeinde La Tène) im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Thielle-Wavre, ehemalige Gemeinde (existierte zwischen 1888 und 2008) im Kanton Neuenburg, Schweiz

Wavre ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Wavre (* 1955), Schweizer Schiffsnavigator
 Jacqueline Berenstein-Wavre (1921–2021), Schweizer Lehrerin, Grossrätin und Frauenrechtlerin
 Rolin Wavre (1896–1949), Schweizer Mathematiker

Siehe auch:
 Schlacht bei Wavre
 Sender Wavre